Колодний — українське прізвище.

 Колодний Анатолій Миколайович (нар. 1937) — український учений, президент Української Асоціації релігієзнавців, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор філософських наук, професор
 Колодний Борис Миколайович (1922—1975) — український сценарист
 Колодний Лев Юхимович (1932, Дніпропетровськ, УРСР) — радянський і російський журналіст, письменник, москвовед.
 Колодний Соломон Пінхусович (1929, Біла Церква — 2007, Дніпропетровськ) — радянський і український музикознавець.

Примітки 

Українські прізвища